Meridian může být:
 v astronomii: maximální kružnice procházející na nebeské sféře pólem a zenitem místa pozorování, viz meridián (astronomie)
 v geografii: poledník
 v geografii: Meridian (Idaho)
 v geografii: Meridian (Mississippi)
 v geografii: Meridian (Texas)
 ve východních filozofiích a medicíně: dráha životní energie lidského těla
 v perimetrii (vyšetření zorného úhlu oka): soustava polárních souřadnic pro zorné pole
 v dopravě: název expresu Meridian dříve provozovaného na trase (Malmö) - Berlín – Bělehrad
 v kultuře: Meridian, epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

Externí odkazy